Parallel ATA
 Serieel ATA